Пасо дел Атуто има више значења:

 Пасо дел Атуто, Лечугиљас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо дел Атуто (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику